Акче Хаджи II Герая — уникальная биллонная монета крымского хана Хаджи II Герая (1683—1684), известная в единственном экземпляре. В каталоге М. М. Косякина «Крымское ханство монеты Гераев» является единственной монетой, цена и уровень редкости которой не обозначены.

Причины, из-за которых хан не начал широкомасштабной чеканки собственной монеты, неизвестны.

Характеристики акче

Примечания 

Крымское ханство
Акша